Mazuriwka (obwód połtawski)
 Mazuriwka (rejon czerniwecki)
 Mazuriwka (rejon tulczyński)